Мужская национальная сборная Мексики по софтболу — представляет Мексику на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Федерация софтбола Мексики ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты по софтболу

Панамериканские игры

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна

Примечания

См. также 
 Женская сборная Мексики по софтболу

Ссылки 
  (Федерация софтбола Мексики, официальный сайт)
 
 
 
  (Панамериканская конфедерация софтбола)
 

Мексика
Софтбол в Мексике
Софтбол мужская